Нижний Мерхеу́л или Квемо-Мерхеу́ли (, ) — село . К северо-востоку расположено село Мерхеул.

Население 
В 1959 году в селе жили в основном армяне (в Мачарском сельсовете в целом — 4209 человек, в основном армяне, грузины и русские). В 1989 году в селе жило 755 человек, в основном грузины и армяне.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета